Note kan have flere betydninger:
 Diplomatisk note eller note – diplomatisk dokument fra en udenrigsminister til en fremmed ambassadør, gesandt eller omvendt
 Fodnote eller slutnote – henvisning anbragt efter et dokument
 Fodnotepolitikken − et begreb, der bruges om dele af den danske sikkerhedspolitik i perioden fra 1982 til 1988.